YLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Tuque (Québec), (Canada)